Académie de Saint-Luc
Académie des Arcades
Académie des nobles ecclésiastiques
Académie pontificale pour le culte des martyrs
Académie pontificale de l'Immaculée
Académie pontificale des beaux-arts et des lettres des virtuoses au Panthéon
Académie pontificale des sciences
Académie pontificale des sciences sociales
Académie pontificale mariale internationale
Académie pontificale pour la vie
Académie pontificale romaine d'archéologie
Académie pontificale romaine de saint Thomas d'Aquin et de religion catholique
Académie pontificale de théologie (Rome)
Académie pontificale romaine de théologie
Académie pontificale de la latinité
Académie tibérine